1953 Голяма награда на Аржентина е 1-вото за Голямата награда на Аржентина и първи кръг от сезон 1953 във Формула 1, провежда се на 18 януари 1953 година на пистата Оскар Галвес в Буенос Айрес, Аржентина.

Класиране

Състезание 

† Заедно карат – Кола #28: Третинян (50 обиколки) а Шел (41 обиколки)

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Аржентина